Angela Cutrone – pattinatrice di short track canadese
 Patrick Cutrone – calciatore italiano
 Ronnie Cutrone – artista statunitense